Cave Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cave Peak (Texas)	
 Cave Peak (Utah)